Lohuecosuchus (betekent 'Lo Hueco krokodil') is een geslacht van uitgestorven Crocodyliformes gerelateerd aan de huidige krokodillen. Het leefde tijdens het Laat-Krijt (Laat-Campanien tot Vroeg-Maastrichtien) in wat nu Spanje en Zuid-Frankrijk is.

Naamgeving
Fossielen van het geslacht zijn teruggevonden in de Villalba de la Sierra-formatie in Lo Hueco.

De typesoort Lohuecosuchus megadontos, werd in 2015 benoemd door Iván Narváez e.a. Het holotype, HUE-04498, een schedel met rechteronderkaak, is bij Fuentes gevonden, in Cuenca te Castilla-La Mancha. De soortaanduiding betekent "groottand" in het Grieks. Tegelijkertijd werd een tweede soort benoemd: Lohuecosuchus mechinorum. Het holotype MDE/CM-616, een schedel, is gevonden op de Fox-Amphoux vindplaats in een laag van de Grès à Reptiles in Var, Frankrijk. De soortaanduiding eert de ontdekkers Patrick and Annie Mechin.

Beschrijving 
De anatomie van het endocranium (hersenholte) van Lohuecosuchus megadontos bleek vergelijkbaar te zijn met kroonkrokodilachtigen, waaruit bleek dat het acute reukvermogen en laagfrequente gehoor gevonden bij levende krokodilachtigen waarschijnlijk langs de stamlijn ontstonden.

Fylogenie 
Lohuecosuchus is nauw verwant aan Allodaposuchus, een krokodil die leefde in wat nu Roemenië is. Het was zowel synchroon als sympatrisch (leefde op dezelfde tijd en plaats) met de allodaposuchide soort Agaresuchus fontisensis. Volgens een analyse uit 2021 zijn zowel Lohuecosuchus als Agaresuchus genest binnen de vele Allodaposuchus-soorten. Dat kan opgelost worden door ze ook als soorten van dat geslacht te beschouwen of door dat geslacht te splitsen.

Uitgestorven Crocodylomorpha